Christian County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Christian County (Illinois)
 Christian County (Kentucky)
 Christian County (Missouri)